Ummendorf, commune d'Allemagne du land de Bade-Wurtemberg
 Ummendorf, commune d'Allemagne du land de Saxe-Anhalt